Altstädter Schule steht für
 Altstädter Schule (Celle)
 Altstädter Schule (Hof)
Siehe auch:
 Altstädtisches Gymnasium